Сто́йка — имя и фамилия; также может означать:

 Стойка — вертикальная конструкция для установки неких вещей:
 Стойка — прилавок
 Барная стойка — предмет интерьера бара.
 Стойка-барьер — прилавок с вертикальным ограждением.
 Стойка-барьер гардеробная
 Стойка-барьер администратора
 Стойка регистрации — пункт оформления пассажира для посадки на рейс авиакомпании в аэропорту.
 Стойка ЧПУ — устройство числового программного управления (УЧПУ).

Спорт 
 Стойка — поза в спорте, а также у охотничьих собак.
 Стойка на руках
 Стойка на голове — гимнастическая поза.
 Ширшасана — стойка на голове, одна из основных асан хатха-йоги.
 Стойка всадника

Конструкция 
 Стойка — вертикальная или наклонная конструкция в проектировании строительных объектов и строительстве, означающее колонну.
 Стойка (авиация) — силовой элемент, использующийся в конструкции летательного аппарата.
  — опора крыши кузова легкового автомобиля, соответственно: передняя стойка, центральная стойка (если имеется) и задняя стойка.
 Стойка фальшборта — вертикальная конструкция для крепления фальшборта к палубе и для придания жёсткости фальшборту (морские термины).
 Телекоммуникационная стойка — металлическая конструкция для монтажа телекоммуникационного оборудования.
  — стойка, выполненная в виде цилиндра, заполненного рабочей жидкостью (минеральным маслом или водомасляной эмульсией) и трубчатой выдвижной частью, являющейся плунжером.
 Стойка в барабанной установке — приспособление для крепления тарелок и барабанов.

Фамилия 
 Стойка, Александр (1890—1943) — епископ мукачевский, русинский общественный деятель.
 Стойка, Аурелия (Брэдяну; род. 1979) — румынская гандболистка.
 Стойка, Валентин (род. 1950) — румынский шахматист.
 Стойка, Гарри (род. 1957) — австрийский джазовый гитарист.
 Стойка, Георге (1900–1976) — румынский политик.
 Стойка, Дарлин (род. 1956) — канадская хоккеистка на траве.
 Стойка, Киву (1908—1975) — румынский политик.
 Стойка, Питер (род. 1950) — румынский инженер.
 Стойка, Помпилиу (род. 1976) — румынский футболист.
 Стойка, Штефан (род. 1967) — румынский футболист и тренер.
 Стойка, Янис (род. 2002) — румынский футболист.

Топоним 
 Стойка — село в Усть-Алданском улусе Якутии.